Ayondo es un bróker de los mercados financieros. Fue fundado en 2008 y tiene su sede en Londres, Inglaterra. ayondo provee servicios de negociación de derivados financieros, en especial CFD's (a través de los cuales se pueden operar acciones, índices, bonos gubernamentales, divisas, commodities, entre otros) así como Spread Betting. 

Se enfoca en el Social Trading, un servicio a través del cual los usuarios pueden replicar las operaciones de expertos. El Social Trading requiere poco conocimiento de los mercados, y su éxito radica en realizar una adecuada selección de los traders a seguir, basándose en 3 ejes principales: el porcentaje de operaciones exitosas, la diversificación de los instrumentos financieros operados y la existencia de una estrategia concreta para operar en los mercados.

Productos y servicios 

Ayondo ofrece plataformas de trading tanto para operadores independientes como para seguidores de Social Trading, proveidas por ayondo markets Limited y ayondo GmbH respectivamente. Para los seguidores se ofrece WeTrade, y para los operadores a ser seguidos, TradeHub, el cual permite negociar con un ampliio rango de instrumentos financieros, entre ellos acciones, bonos gubernamentales, divisas, materias primas, e índices bursátiles.

Social trading 

La plataforma de social trading de ayondo permite a los usuarios adentrarse en el trading al estilo de las redes sociales, replicando las operaciones de expertos en los mercados financieros, sin tener un gran conocimiento de los mercados, así como intercambiar ideas e información y medir el sentimiento de mercado. 

Al replicar las operaciones de expertos en los mercados financieros, el usuario obtiene beneficios de operadores con mayor conocimiento y potencial de gancias, últimamente replicando su rendimiento financiero en su cuenta.

El social trading se realiza mediante WeTrade, el cual está disponible como aplicación web (es decir una aplicación que se ejecuta desde el navegador) así como aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas con sistema operativo Android e iOS.

Trading independiente 

Para quienes en lugar de replicar a expertos, deseen operar por su cuenta, ayondo ofrece la plataforma TradeHub, la cual está disponible como aplicación web y como apps para Android e iOS (iPhone y iPad). ayondo provee TradeHub tanto para cuentas reales como cuentas demo. Las personas que son seguidores pueden acceder a TradeHub para conocer en profundidad las operaciones de los expertos que están siendo seguidos, y hacer modificaciones si así lo requiere.

Regulación 

ayondo está regulado en Inglaterra por la Financial Conduct Authority y en Alemania por la Federal Financial Supervisory Authority. Su subsidiaria Nadex está regulada en Estados Unidos por la Commodity Futures Trading Commission.

Estructura corporativa

 ayondo Holding AG es el holding del grupo y tiene su sede en Zug, Suiza.

 ayondo markets Limited tiene su sede en Londres, Inglaterra y está autorizado y regulado por la FCA británica. 

 ayondo GmbH tiene su sede en Frankfurt, Alemania y es un agente vinculado de DonauCapital Investment GmbH, por lo cual está registrado en el BaFin, la autoridad financiera alemana. Es la responsable de la plataforma de social trading de la firma, el cual permite a otros usuarios seguir y replicar las operaciones de otros traders.

 ayondo Asia Pte Ltd tiene su sede en Singapur y se encarga del desarrollo de las aplicaciones móviles así como del Laboratorio de Investigación y Desarrollo del grupo.

Críticas
La mayoría de traders a ser seguidos operan el índice DAX 30, por lo cual es difícil tener un portafolio diversificado. Puede ocurrir que un usuario inexperto empiece siguiendo a solo operadores que trabajen en el DAX 30 y si esté cae a la baja podría haberse concentrado demasiado en este instrumento generando una presión fuerte sobre la cuenta hasta el punto de llevar a margin call, es decir quedarse sin fondos con que soportar las operaciones abiertas en negativo y la consecuente liquidación (es decir cierre) de todas las operaciones en negativo, asumiendo inmediatamente tales perdidas. 

Si un usuario, por ejemplo, replica las operaciones de un trader que se concentra en el DAX 30, otro se concentra en el FTSE 100 y otro en acciones americanas, o en su defecto un trader que por si solo tenga un portafolio diversificado, la situación sería muy distinta, porque no habría concentración en un solo instrumento y se tendría una cartera diversificada.

Algunos de los traders (en especial aquellos con un alto porcentaje de operaciones exitosas) tienen un stop loss (en español, límite de pérdidas) bastante amplio para evitar que las operaciones se cierren y así tener un mayor porcentaje de operaciones exitosas, lo cual puede descendenar en acumulación de operaciones en negativo con el tiempo y un posible margin call.

Aunque se promociona como una red social, solo se intercambian los datos sobre las operaciones y no hay interacción alguna entre los usuarios. Solo es posible contactar a un experto si él por decisión propia proporciona algún tipo de forma de contacto en el campo destinado a describir su forma de operar.

Un usuario con cuenta de seguidor puede realizar operaciones por su cuenta, pero deberá pagar comisiones más altas, por lo cual es necesario crear una nueva cuenta para operar de forma independiente, lo cual es un trámite innecesario, porque el bróker podría perfectamente permitirle al usuario operar sin sobrecostos en su cuenta de seguidor.

El soporte en español funciona en horario de España, lo cual es un limitante para los usuarios de América Latina. La versión en español de la página web de ayondo tiene menos recursos que su contraparte inglesa, por ejemplo los seminarios solo se dan en idioma inglés y los manuales tanto de TradeHub (plataforma donde operan los traders expertos) y WeTrade (plataforma donde se hace seguimiento a los traders seguidos) solo están disponibles en inglés.

Referencias

Enlaces externos

 Página web oficial

Empresas de servicios financieros de Alemania
Empresas de servicios financieros del Reino Unido
Empresas fundadas en 2008